il plurale di navigatore.
 Classe Navigatori – Classe di imbarcazioni militari.
 Navigatori – zona urbanistica del comune di Roma.